Dybowo peut désigner en Pologne :
 Dybowo, village du powiat , dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dybowo, village du powiat de Malbork, dans la voïvodie de Poméranie
 Dybowo, village du powiat de Mrągowo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dybowo, village du powiat d'Olecko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dybowo, village du powiat de Szczytno, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Dybowo, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie